Michel Bizot – francuski generał
 Michel Bizot – stacja metra w Paryżu
 Avenue du Général-Michel-Bizot – ulica w Paryżu